Bez tajemnic – amerykański film obyczajowy z 2007 roku
 Bez tajemnic – polski telewizyjny serial psychologiczny, emitowany przez HBO Polska w latach 2011–2013
 Bez tajemnic – program na kanale Tele 5